Querencia est un terme de tauromachie.

Querência est une municipalité de l'État du Mato Grosso
 Querência do Norte est une municipalité du Paraná

est un domaine de la Péninsule de Basse-Californie

Homonymie de toponyme